Но́рман () — ім'я і прізвище, топоніми.

Відомі носії імені 

 Норман Борлоуг (; 1914—2009) — американський агроном, генетик і фахівець із патології рослин.
 Норман Бреккль (; 1986) — німецький веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Норман Вайтсайд (;  1965) — північноірландський футболіст, півзахисник.
 Норман Віздом (; 1915—2010) — англійський кіноактор-комік, ексцентрик, творець комічного персонажа — містера Піткіна.
 Норман Г'юз (;  1952) — британський хокеїст на траві, олімпійський медаліст (1984).
 Норман Гантер (,  1943) — англійський футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Норман Коупленд (; 1900—1995) — британський священик, військовий капелан, автор книги «Психологія і солдат».
 Норман Дейвіс (;  1939) — британський історик валлійського походження.
 Норман Лемб (; 1957) — британський політик, ліберальний демократ.
 Норман Лок'єр (; 1836—1920) — англійський астроном, член Лондонського королівського товариства (1869).
 Норман Мейлер (; 1923—2007) — американський письменник, журналіст, драматург, сценарист та кінорежисер.
 Норман Наймарк (;  1944) — американський професор-історик і автор, що спеціалізується на сучасній історії Східної Європи.
 Норман Рамзей (; 1915—2011) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.
 Норман Роберт Поґсон (; 1829—1891) — англійський астроном.
 Норман Роквелл (; 1894—1978) — американський живописець і журнальний ілюстратор.
 Норман Фінкельштейн (  1953) — американський політолог і автор декількох праць з історії арабо-ізраїльського конфлікту.
 Норман Фостер (;  1935) — британський архітектор, лауреат Імператорської, Прітцкерівської (1999) премій та премії «Квадрига» (2003).
 Норман Шварцкопф (; 1934—2012) — американський генерал.

Відомі носії прізвища 

 Девід Норман (;  1962) — канадський футболіст шотландського походження, що грав на позиції півзахисника.
 Джессі Норман (;  1945) — американська оперна співачка (сопрано).
 Джон Норман (, справжнє ім'я ;  1931) — американський письменник, професор філософії.
 Дон Норман (;  1935) — американський науковець у галузі когнітивістики, дизайну та користувацької інженерії.
 Кен Норман (;  1964) — американський баскетболіст, форвард.
 Кріс Норман (;  1950) — британський композитор, співак і гітарист класичного складу гурту «Smokie».
 Магнус Норман (;  1976) — шведський тенісист і тренер.
 Марк Норман (;  1941) — американський сценарист.
 Монті Норман (; 1928—2022) — британський композитор, музикант і співак.
 Моріс Норман (;  1934) — англійський футболіст, захисник.
 Морія Ван Норман (;  1984) — американська ватерполістка, олімпійська медалістка (2008).
 Пітер Джордж Норман (; 1942—2006) — колишній австралійський легкоатлет, олімпійський медаліст (1968).

Персонажі 
 Норман Бейтс () — вигаданий персонаж, психопат, який страждає на роздвоєння особистості, створений письменником Робертом Блохом.

Топоніми

Норман — округ в штаті Міннесота
 Норман — місто, штат Арканзас
 Норман — місто, штат Північна Кароліна
 Норман — місто, штат Оклахома
 Норман — селище, штат Небраска

Англійські прізвища